Операция «Волшебный ковёр»:
 Волшебный ковёр (операция, 1945) — эвакуация американских военнослужащих с бывших театров военных действий Европы
 Волшебный ковёр (Операция «Орлиные крылья») — эвакуация евреев из Йемена после Аденского погрома